Gołyńscy herbu Biała – polski ród szlachecki
 Gołyńscy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki